Roericht ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Roericht (* 1932), deutscher Designer
 Reinhard Roericht (1945–2012), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Calaminus